Šarbanovac (Bor), een plaats in de Servische gemeente Bor
 Šarbanovac (Knjaževac), een plaats in de Servische gemeente Knjaževac
 Šarbanovac (Sokobanja), een plaats in de Servische gemeente Sokobanja